Der Ausbruch ist der Titel der folgenden Filme:
 Der Ausbruch (1970), ungarisches Filmdrama
 Der Ausbruch (1996), deutsches Krimi-Melodram
 Nachtschicht – Der Ausbruch, vierte Teil der Filmreihe Nachtschicht